Ямской сельсовет

 Ямской сельсовет — в Подольском (до 1963, 1965—1969), Ленинском (1963—1965) и Домодедовском (1969—1994) районах Московской области
 Ямской сельсовет — в Можайском районе Московской области (до 1994)